USS Ammen je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Ammen (DD-35) 
 USS Ammen (DD-527)

Ammen